Sheppard – australijski zespół muzyczny

Osoby o tym nazwisku:
 Delia Sheppard – duńska aktorka i modelka
 John Sheppard – angielski kompozytor okresu renesansu
 Mark Sheppard – brytyjski aktor oraz muzyk
 William Morgan Sheppard – brytyjski aktor